Ґрант Девайн, Доналд Ґрант Девайн (англ. Donald Grant Devine; нар. 5 липня 1944, Реджайна, Саскачеван) — канадський політичний діяч, 11-й прем'єр провінції Саскачеван.
 3561 Девайн (3561 Devine) — астероїд головного поясу.
 Джек Девайн (англ. Jack Devine) — ветеран Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та Президент та партнер «The Arkin Group».
 Алфі Девайн, Алфі Шон Девайн (англ. Alfie Sean Devine; нар. 1 серпня 2004, Воррінгтон) — англійський футболіст, півзахисник клубу «Тоттенгем Готспур».
 Майк Девайн, Річард Майкл «Майк» Девайн (англ. Richard Michael «Mike» DeWine; нар. 5 січня 1947(19470105), Спрінгфілд, Огайо) — американський політик.